Glubokoye kan syfta på:

Geografi

Antarktis 

 Glubokoye (sjö i Antarktis),

Belarus 

 Hlybokaje, distriktshuvudort, Vitsebsks voblast,

Kazakstan 

 Glūbokoe Aūdany, distrikt, Östkazakstan, 
 Glubokoje (ort), Östkazakstan, 

Robotskapade Belarusförgreningar
Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade Kazakstanförgreningar